Флаг муниципального образования «Вешка́ймский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 14 июля 2011 года и направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения флага муниципального образования «Вешкаймский район» в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. На зелёно-голубом фоне полотнища, разделённого по диагонали контуром железнодорожного полотна, расположено стилизованное изображение колоса зерна».

Обоснование символики 
Первые следы пребывания человека на Вешкаймской земле относятся к периоду бронзового века (2-1 тысячелетие до нашей эры), когда по берегам реки Карсунки (как и других малых и средних рек области) жили племена срубной культуры, занимаясь кочевым скотоводством, охотой и рыбной ловлей.

Однако первые постоянные поселения здесь появились лишь в XVI веке. В 1670-х годах, на реке Туарме, притоке реки Барыш, находился крайний на востоке пограничный отряд (сторо́жа) — единственный в пределах района разъезд служилых людей, охранявших от кочевников приступы к окраинным русским городам-крепостям. А в 1647 году со строительством Карсунской засечной черты началось планомерное освоение и заселение здешних мест.

Несколько столетий Вешкаймской истории наполнены трудовым и воинским подвигом местных жителей. Были преодолены многочисленные сложности, связанные с разработкой пахотных земель, набегами кочевников, различными экономическими проблемами, трудностями военных лет.

Зелёный цвет полотнища символизирует богатство лесов и полей.

Голубой цвет — насыщенность района водоёмами и реками.

Колос зерна является источником жизни района.

Железная дорога — то, с чем было связано само возникновение и развитие нынешнего муниципального образования.

Второй флаг 
Предыдущий флаг муниципального образования «Вешкаймский район» был утверждён 4 сентября 2008 года и 30 октября 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4435.

В разработке флага принимали участие: Николай Кочетков (идея флага), Константин Мочёнов (вексиллологическая доработка), Илья Шитов (художник), Оксана Афанасьева (компьютерный дизайн), Николай Шитов и Кирилл Переходенко (обоснование символики).

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равных горизонтальных полос — жёлтой, белой и чёрной, с изображением посередине двойного креста особой формы из герба района, имеющего тёмно-сиреневый цвет на фоне двух верхних полос и жёлтый — на фоне нижней».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Вешкаймского района и символизирует заслуги местных жителей в развитии района. Первые следы пребывания человека на его территории датируются вторым тысячелетием до н. э., в то время как постоянные поселения появились в XVI веке. От кочевого скотоводства, охоты и рыбной ловли местные жители перешли к разработке пахотных земель (основу экономики района составляет сельское хозяйство). Во флаге также нашли отражение военные победы, включая отражение набегов кочевников (здесь находилась самая восточная сторожа, единственная в районе) и трудности военных лет XX века.

Три полосы флага, жёлтая, белая и чёрная, символизируют Солнце, небо и землю, соответственно. Крест проходит через три полосы флага и является аллегорией духовной и мирской победы. Сам крест — это символ вечной жизни, возрождения духа, веры. Его нижняя лапа имеет форму якоря и призвана символизировать крепкие корни, как залог спокойной и уверенной жизни местных жителей. Жёлтые виноградные гроздья на концах креста указывают на основу экономики района — сельское хозяйство, они символизируют плодородие и процветание.

Цветовая гамма флага несёт следующие значения:
 Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
 Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия.
 Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.
 Сиреневый цвет (геральдический пурпур) — символ достоинства, благородства, славы.

Первый флаг

Описание 
«Флаг муниципального образования „Вешкаймский район“ представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое белой полосой и состоящее из двух треугольников: верхнего, располагаемого у древка, лазоревого цвета и нижнего — зелёного цвета. В центре, в белом круге композиция гербового щита муниципального образования. Соотношение длины флага к его ширине 3:2».

Гербовая композиция, расположенная в белом круге, представляет собой золотой сноп из трёх колосьев и серебряное крылатое колесо.

Примечания 

Флаги с изображением винограда